Station Ede Centrum, een spoorwegstation in Ede
 European Darts Championship, een dartstoernooi van de Professional Darts Corporation
 European Darts Council, Europese dartsbond die heeft bestaan van 1986 tot 2013 als onderafdeling van de World Darts Federation en vooral bekend was om de organisatie van de EDC Spring Cup
 European Draughts Confederation, Europese dambond die is opgericht in 1998